Csehország
 Karlova Ves, település a Rakovníki járásban
 Szlovákia
 Károlyfalu (szlovákul Karlova Ves), Pozsony városrésze, a Pozsonyi kerület Pozsonyi IV. járásában